

Прізвище 

 Балан Віктор Васильович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Балан Денис Дмитрович — футболіст
 Балан Іван Дмитрович — сторінка значень 
 Балан Ігор Володимирович — український співак і автор пісень
 Балан Маріка Георгіївна (1936—2014) — радянська і молдовська актриса театру і кіно.
 Балан Микола Іванович (*1968) — український військовик, генерал-лейтенант, заступник командувача Національної гвардії України.
 Балан Павло Георгійович (*1959) — український зоолог
 Балан Роман Олександрович — український громадський діяч
 Балан Степан Петрович — радянський футболіст
 Балан Теодор — історик, філолог, архівіст, архівознавець
 Балан Ярослав Ігор (*1952) — поет, літературознавець, перекладач

 Андреа Джорджиана Белан (нар. 1984) — румунська поп-співачка.

Топонім

Балан () — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Балан () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни

Балан — громада в кантоні Во

Див. також 
 Баланов